Matt Reid e Marc Polmans erano i detentori del titolo ma hanno scelto di non partecipare.

In finale Jonny O'Mara e Ken Skupski hanno sconfitto Julian Cash e Henry Patten con il punteggio di 3-6, 6-2, [16-14].

Teste di serie 

  Andrea Vavassori /  Szymon Walków (primo turno)
  Ramkumar Ramanathan /  John-Patrick Smith (quarti di finale)

  Jonny O'Mara  /  Ken Skupski (campioni) 
  William Blumberg  /  Treat Conrad Huey (semifinale)

Wildcard 

  Charles Broom /  Aidan McHugh (primo turno)

  Arthur Fery /  Felix Gill (semifinale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Nottingham Open 2022